Ez a szócikk tartalmazza a 2017-es US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseit.

A címvédő a német Angelique Kerber volt, aki azonban már az első körben kiesett.

A tornán elért eredményétől függően Simona Halep, Garbiñe Muguruza, Elina Szvitolina, Karolína Plíšková, Caroline Wozniacki, Konta Johanna, Szvetlana Kuznyecova és Venus Williams egyaránt esélyes lehetett a világelsőség megszerzésére. Simona Halep, annak ellenére, hogy az első fordulóban vereséget szenvedett Marija Sarapovától és kiesett, a címre  továbbra is esélyes volt, és az első fordulót követő számítások szerint csak abban az esetben volt megelőzhető, ha Muguruza legalább a negyedik körig jut, Szvitolina legalább az elődöntőbe jut, Plíšková döntőt játszik, míg Wozniacki, Konta, Kuznyecova és Williams a torna megnyerése esetén szerezhette volna meg a világranglista első helyét. Közülük azonban Halep és Konta az első, Wozniacki és Kuznyecova a második körben estek ki. Miután Garbiñe Muguruza bejutott a 4. körbe, átvette a vezetést az élő ranglistán, és már csak Elina Szvitolina vagy Karolína Plíšková előzhette volna meg. Szvitolina a 4. körben kiesett, így a világelsőség csupán attól függött, hogy Plíšková bejut-e a döntőbe. Miután Coco Vandeweghe a negyeddöntőben legyőzte Karolína Plíškovát, eldőlt, hogy a következő hétfőn életbe lépő világranglistán a spanyol Garbiñe Muguruza veszi át az első helyet.

A főtáblán Magyarországot Babos Tímea képviselte, aki a 2. körben három játszmában kapott ki Marija Sarapovától. A selejtezőben két magyar indulhatott, ahol Gálfi Dalma az első körben, Stollár Fanny a második körben esett ki, így nem sikerült nekik a főtáblára kerülés. A magyar származású, brit színekben induló Konta Johanna a 7. kiemelt volt, de az első fordulóban búcsúzni kényszerült.

A US Openen utoljára 1981-ben, a Grand Slam-tornák mindegyikét figyelembe véve utoljára 1985-ben Wimbledonban fordult elő, hogy mind a négy elődöntős játékos amerikai volt. A győzelmet végül Sloane Stephens szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 6–0 arányban győzött Madison Keys ellen. Stephens 45 nappal korábban még a 956. helyen állt a világranglistán, igaz 2013-ban már 11. helyezett is volt.

Kiemelések

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények
A selejtező eredményei

N1